Мироненки () — дворянский род.

Потомство (?) Степана Мироненка, сотника Барышевского (сотником этой сотни был Денис Мироненко в конце XVIII в.).

Описание герба 
В красном поле чёрное орлиное крыло, обременённое стрелой влево и сопровождаемое сверху двумя золотыми кавалерскими крестами в ряд.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: воин с мечом в правой и копьем в левой руке. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 113
 Родовой герб (совр. реконструкция)
 Дело Герольдии Правительствующего Сената о внесении в Общий Гербовник герба Мироненко по Черниговской губ., 1828 г. РГИА, ф.1343, оп.25, д.4302
 

Гербы с шляхетскими коронами
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины